Æthelbald van Mercia, koning van Mercia en Bretwalda (ca. 735-757)
 Ethelbald van Wessex, koning van Wessex en Bretwalda (856-860)